Mats Waltin, švedski hokejist in hokejski trener, * 7. oktober 1953, Stockholm, Švedska.

Kariera

Igralska leta
Waltin je v svoji igralski karieri igral za kluba Djurgårdens IF in Södertälje SK v švedski ligi, v zadnjem delu kariere tudi v švicarski ligi, za kluba HC Lugano in EV Zug. Prav tako je bil tudi švedski reprezentant, s reprezentanco je nastopil na Kanadskem pokalu 1976 in 1981. Zaigral je tudi na Zimskih olimpijskih igrah 1980 in 1984, na katerih je osvojil dve bronasti medalji, ter osmih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve srebrni in tri bronaste medalje.

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled igralske kariere

|-
| IK Göta
| Švedska 2. liga
| 70/71
|
| 17
| 15
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska 2. liga
| 71/72
|
| 17
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 5
| 6
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 32
| 12
| 12
| 24
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 27
| 2
| 10
| 12
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 10
| 12
| 22
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 33
| 5
| 10
| 15
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 33
| 3
| 7
| 10
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 12
| 29
| 41
|
| 22
|
| 6
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 32
| 12
| 14
| 26
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 35
| 11
| 9
| 20
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 31
| 11
| 10
| 21
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 15
| 5
| 5
| 10
|
| 8
|
| 8
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 28
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 84/85
|
| 35
| 12
| 27
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 85/86
|
| 36
| 11
| 26
| 37
|
|
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 86/87
|
| 30
| 7
| 9
| 16
|
|
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
|
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 87/88
|
| 34
| 7
| 12
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 88/89
|
| 35
| 7
| 17
| 24
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 27
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 3
| 4
| 7
|
| 26
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 733
| bgcolor="#7FFF00" | 175
| bgcolor="#7FFF00" | 244
| bgcolor="#7FFF00" | 419
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 218
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Trenersko delo
Leta 2002 je bil pomočnik selektorja švedske reprezentance, ki je osvojila bron na domačem Svetovnem prvenstvu in peto mesto na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju.  Od leta 1992, ko je imel funkcijo pomočnika trenerja v moštvu Södertälje, je deloval kot trener, pomočnik ali menedžer še v švicarskih moštvih Davosa in Lugana, v švedskem Djurgårdnu, po sodelovanju v švedski reprezentanci pa še v domačem Rögleju in naposled v sezoni 2004/05 pri celovškem KAC-u. 

Novembra 2007 ga je predsedstvo Hokejske zveze Slovenije na čelu z Damjanom Mihevcem izbralo za selektorja slovenske izbrane vrste.  Na mestu selektorja je zamenjal Teda Satorja, ki je pogodbo s HZS-jem sporazumno prekinil, z željo, da bi z družino živel v Združenih državah Amerike.  Sator je nato decembra istega leta (2007) podpisal pogodbo z madžarskim klubom Alba Volán Székesfehérvár. 

Waltin je reprezentanco prvič vodil na mednarodnem turnirju Euro Ice Hockey Challenge na Danskem in tam z njo zasedel predzadnje, tretje mesto.  Na Svetovnem prvenstvu 2008 v Kanadi je reprezentanco povedel do dveh pričakovanih porazov proti favoriziranima Kanadi in ZDA, in nato še do neugodnega poraza 0-3 proti Latviji, ki je Waltinove izbrance pahnil v boj za obstanek. Ta za razliko od prejšnjih let ni potekal v obliki skupine za obstanek s štirimi državami, pač pa v obliki dveh parov držav, ki so za obstanek igrale na dve zmagi. Slovenija je za nasprotnika dobila favorizirano Slovaško, ki je slavila z 2-0 v zmagah.  Na drugi tekmi so odločali kazenski streli, odločilnega je za Slovake realiziral Ľubomír Višňovský.  Po prvenstvu in izpadu iz elitne divizije HZS ni želel podaljšati pogodbe z Waltinom, pa tudi Waltin sam je v intervjuju izjavil, da ne želi ostati slovenski selektor.  Waltinov naslednik je šele januarja 2009 postal ameriški strokovnjak John Harrington.

Viri

Zunanje povezave

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti IK Göta
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti EV Zug
Trenerji HC Davos
Trenerji HC Lugano
Trenerji Djurgårdens IF
Trenerji Rögle BK
Trenerji EC KAC
Selektorji slovenske hokejske reprezentance
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih